Polepy può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Polepy, comune del distretto di Kolín, in Boemia Centrale
Polepy, comune del distretto di Litoměřice, nella regione di Ústí nad Labem